La  du Tour d'Italie 1998 a lieu le  entre Foggia et Vasto. Elle est remportée par Glenn Magnusson.

Récit 
Le Suédois Glenn Magnusson crée la surprise en battant au sprint Silvio Martinello et Mario Cipollini. Le classement général est inchangé.

Classement de l'étape

Classement général 

 10